Eutolmi, poeta grec
 Eutolmi, jurista romà d'Orient